Das Amt Hausberge ist ein ehemaliges Amt im Kreis Minden in Nordrhein-Westfalen, Deutschland mit Sitz in Hausberge a. d Porta. Durch das Bielefeld-Gesetz wurde das Amt zum 31. Dezember 1972 aufgelöst, Rechtsnachfolgerin ist die Stadt Porta Westfalica.

Die Gemeinde Meißen wurde in die Stadt Minden und die Gemeinde Uffeln in die Stadt Vlotho eingemeindet.

Amtsgliederung 
 Gemeinde Costedt
 Gemeinde Eisbergen
 Gemeinde Hausberge
 Gemeinde Holtrup
 Gemeinde Holzhausen
 Gemeinde Kleinenbremen
 Gemeinde Lerbeck
 Gemeinde Lohfeld
 Gemeinde Meißen
 Gemeinde Möllbergen
 Gemeinde Nammen
 Gemeinde Neesen
 Gemeinde Uffeln
 Gemeinde Veltheim
 Gemeinde Vennebeck
 Gemeinde Wülpke

Geschichte 
Das Amt wurde 1843 gegründet. In den 1850er Jahren wurde Lohfeld nach Eisbergen eingemeindet. Zum 14. Oktober 1886 wurde Lohfeld wieder als eigene Gemeinde von Eisbergen abgetrennt.

Weblinks 
 Amt Hausberge im GenWiki

Einzelnachweise 

Ehemaliges Amt in Nordrhein-Westfalen
Geschichte (Porta Westfalica)
Historisches Territorium (Kreis Minden-Lübbecke)
Amt Hausberge
Amt Hausberge